Список авиационных аварий и катастроф самолёта McDonnell Douglas DC-9 всех модификаций.

По данным портала Aviation Safety Network, по состоянию на 15 июля 2020 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий был потерян 101 самолёт McDonnell Douglas DC-9. Самолёт пытались угнать 22 раза, при этом погибли 5 человек. Всего в этих происшествиях погиб 2251 человек. 

За это время было потеряно:

 25 самолётов DC-9-10/15 (погибли 365 человек);
 1 самолёт DC-9-20 (никто не погиб);
 74 самолёта DC-9-30 (погибли 1878 человек);
 2 самолёта DC-9-40 (никто не погиб) ;
 5 самолётов DC-9-50 (погибли 3 человека).

Список

См. также 

 Авиационные происшествия с Douglas DC-6
 Авиационные происшествия с Douglas DC-7
 Авиационные происшествия с Douglas DC-8

Примечания 

DC-9
 *